Cold River Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cold River Bridge (New Hampshire), NRHP-Nr. 73000177
 Cold River Bridge (Vermont), NRHP-Nr. 91001608